Ceira pode ser:

 Ceira (Coimbra), freguesia no concelho de Coimbra, Portugal
 Rio Ceira, rio português, afluente do rio Mondego

Desambiguação